Ciencia española puede referirse a:
 Ciencia y tecnología en España
 El texto La Ciencia Española, de Marcelino Menéndez y Pelayo (versión definitiva de 1887), que se inscribe en la contemporánea:
 Polémica de la ciencia española
 Historia de la ciencia en España

Notas